Десислава Иванова Донева (Раднево, 7. март 1979), познатија као Деси Слава, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Оркестър Раднево и солисти}- (1996)
 -{Нямам проблеми}- (1998)
 -{Ези-тура}- (2000)
 -{Завинаги}- (2001)
 -{Мистерия}- (2002)
 -{Любовта е само чувство}- (2004)
 -{The Best of Desi Slava}- (2004)
 -{Together}- - са Азис (2004)
 -{Гореща следа}- (2005)
 -{Сладки сънища}- (2006)
 -{Estoy Aqui}- (2007)
 -{Послушай сърцето си}- (2009)
 -{Slavatronika}- (2011)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолк спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1979.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи